Рапонтикумите (Rhaponticum) са род растения от семейство Сложноцветни (Asteraceae).

Таксонът е описан за пръв път от френския ботаник Себастиен Ваян през 1754 година.

Видове

Бележки 

Метличинови